New Tattoo — восьмий студійний альбом американської групи Mötley Crüe, який був випущений 11 липня 2000 року.

Композиції 
 Hell on High Heels – 4:15
 Treat Me Like the Dog I Am – 3:40
 New Tattoo – 4:18
 Dragstrip Superstar – 4:22
 1st Band on the Moon – 4:25
 She Needs Rock & Roll – 3:59
 Punched in the Teeth by Love – 3:32
 Hollywood Ending – 3:43
 Fake – 3:44
 Porno Star – 3:45
 White Punks on Dope – 3:39
 Timebomb – 4:38
 American Zero – 3:47

Джерела 
 New Tattoo  allmusic
 New Tattoo  last.fm

Альбоми Mötley Crüe
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2000